Serce gór – polski film fantasy z 2004 roku
 Serce gór – powieść Feliksa W. Kresa, nominowana do Nagrody Zajdla